L'Empereur peut désigner :
 L'Empereur, carte du tarot de Marseille ; 
 L'Empereur, film documentaire de Luc Jacquet sorti en 2017 ; 
 L'Empereur, un jeu vidéo ; 
 L'Empereur, nom sous lequel est connu le Concerto pour piano nº 5 de Beethoven ; 
 L'Empereur, surnom de l'animateur de radio français François Simon-Bessy, dit Fabrice. 
Napoléon Bonaparte, empereur des français entre 1804 et 1815.

Voir aussi